Stockwell peut faire référence à :

Toponymie 
 Stockwell, un quartier de Londres
 Stockwell, une station de métro de Londres, située dans le quartier éponyme;

Patronymes

Cinéma 
 Dean Stockwell (1936-2021), acteur américain;
 Guy Stockwell (1934-2002), acteur américain;
 Harry Stockwell (1902-1984), acteur et chanteur américain;
 John Stockwell, né en 1961, acteur réalisateur, scénariste et producteur américain;

Littérature 
 Foster Stockwell (1929-), écrivain américain;

Politique 
 Ralph Frederick Stockwell (1885-1962), homme politique québécois;

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme